Перховская — опустевшая деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Благовещенское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 68 километрах на север от города Вельска, на правом берегу реки Устья притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на севере деревня Власовская
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда(1-го стана) Архангельской губернии под номером «1989» как «Перховская». Насчитывала 14 дворов, 56 жителей мужского пола и 56 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии на 1 мая 1922 года» в деревне уже 15 дворов, 58 мужчин и 64 женщины. В административном отношении деревня входила в состав Воскресенского сельского общества Воскресенской волости Шенкурского уезда.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Благовещенское»